Kribbeln bezeichnet
 generell ein unbestimmtes Kitzeln oder Jucken 
 eine krankhafte Empfindung im Versorgungsgebiet eines Hautnervs, siehe Parästhesie
 ein Würfelspiel, siehe Kribbeln (Spiel)